John Leslie Nuzzo (1945-2010) – attore pornografico statunitense
John Leslie (1766-1832) – fisico e matematico scozzese
John Andrew Leslie (1970) – rugbista a 15 scozzese
John Leslie, X conte di Rothes (1698-1767) – ufficiale scozzese